Монсеррате ():

  — дворец возле города Синтра.
 Монсеррате (гора) — гора в Колумбии.
 Монсеррати (Виана-ду-Каштелу) — община в Португалии.

См. также 
  (значения)